Michel Ménaché (1941-), poète et écrivain français ;
 Yaël Menache (1985-), femme politique française.
Patronyme juif